Joseph Merklin, een 19de-eeuws Duits orgelbouwer
Merklin-Schütze, een orgelbouwersbedrijf uit Brussel
Balthasar Merklin, voormalig bisschop van Hildesheim

Ook is Merklin de Duitse naam van enkele Tsjechische plaatsen/gemeenten:
Merklín (okres Karlsbad), een Tsjechische gemeente
Merklín (okres Plzeň-jih), een Tsjechische gemeente